Liquorice peut faire référence à :
 un synonyme de la glycyrrhizine, un édulcorant présent dans la réglisse ;
 liquorice, le nom anglais de la réglisse ;
 Liquorice, un artiste produit par le label indépendant pop rock britannique 4AD ;
 Liquorice, un film de Natalie Bible' de 2015.

Voir aussi